Schick kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert X. Schick
 Susanne Schick

Robotskapade auktorsförkortningar